Siemens puede referirse a:

 Siemens, apellido alemán muy relacionado con la ingeniería y la industria, llevado entre otros por Peter von Siemens, Werner von Siemens, Klaudia von Siemens, Klaudia Laura von Siemens, Elisa von Siemens y Carl Wilhelm Siemens.
 Siemens AG, compañía eléctrica y de telecomunicaciones alemana.
Siemens Gamesa, empresa de energía eólica
Siemens Mobile, empresa de dispositivos móviles.

 Siemens, unidad derivada del SI para medir la conductancia eléctrica, es la inversa del ohmio y fue denominada así en honor de Werner von Siemens.
 Horno Martin-Siemens, utilizado para la producción de acero.